Договор от Фонтенбло може да се отнася за:
 Договор от Фонтенбло (1785) – между Светия римски император Йозеф II и на членки на Обединените провинции
 Договор от Фонтенбло (1807) – между испанския крал Карлос IV и френския император Наполеон
 Договор от Фонтенбло (1814) – между Наполеон и представители на Австрийската империя, Русия и Прусия